Йохан Хёстмелинген (; ) — норвежский кёрлингист.

В составе мужской сборной Норвегии участник  и трёх  (бронзовые призёры в ). Четырёхкратный .

Играет на разных позициях, с 2016 скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1998, 2000, 2003, 2004).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу